

Деріан — місто, штат Коннектикут
 Деріан — місто, штат Джорджія
 Деріан — місто, штат Іллінойс
 Деріан — місто, штат Нью-Йорк
 Деріан — місто, штат Вісконсин
 Деріан — селище, штат Вісконсин
 Деріан — переписна місцевість, штат Коннектикут